Dittes ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Dittes (1829–1896), deutscher Pädagoge, Reformer des österreichischen Schulwesens
 Friedrich Dittes (Steueramtmann) (1883–1960), badischer Finanzbeamter und Mitglied in Kirchengremien
 Karl Dittes (* 1917), deutscher Fußballspieler
 Steffen Dittes (* 1973), deutscher Politiker (PDS, Die Linke)